Strakonický dudák může být:

 Strakonický dudák aneb Hody divých žen – česká divadelní hra Josefa Kajetána Tyla
 Strakonický dudák (film) – český film z roku 1955 režiséra Karla Steklého
 Strakonický Dudák (pivo) – značka českého piva

Související články 
 Hvězda padá vzhůru – český film z roku 1974 režiséra Ladislava Rychmana
 Švanda dudák (film) – český film z roku 1937 režiséra Svatopluka Innemanna